Black Dog bezeichnet:

 Schwarzer Hund, geisterhaftes Wesen im britischen Volksglauben
 Black Dog (Devon), Dorf in der Grafschaft Devon, England
 Black Dog (Film), US-amerikanischer Actionfilm von Kevin Hooks aus dem Jahr 1998
 Black Dog (Lied), Single der Band Led Zeppelin aus dem Jahr 1971
 Black Dog (Münze), um 1700 die britische Bezeichnung für überprägte Kupfermünzen anderer Kolonialmächte
 Black Dog Productions, britische Electronica-Gruppe, Vorgänger der Gruppe Plaid
 BlackDog, über den USB-Port angeschlossener Linux-Server in PDA-Größe
 Black Dog Game Factory, Imprint des Rollenspiel-Verlags White Wolf
 Black Dog Films, ein Filmproduktionsunternehmen
 Black DOG (Spiel), Variante des Brettspiel DOG (Verlag: Schmidt Spiele)

Siehe auch:
 Dog
 Blue Dog
 Red Dog